Mapou est le nom vernaculaire donné aux Mascareignes à différentes espèces d'arbres :

à l'île Maurice, du genre Pisonia :
Pisonia costata,
Pisonia grandis,

à l'île de la Réunion, du genre Monimia :
Monimia ovalifolia, 
Monimia rotundifolia, 
Monimia amplexicaulis.

Toponymie 
Mapou est le nom d'une localité du nord de l'île Maurice

Flore (nom vernaculaire)